Tina Charles (1954) angol énekesnő
 Tina Charles (1988) amerikai kosárlabdázó